Ministerstvo zdravotnictví a ministerstva s podobnými kompetencemi existují v mnoha státech:

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky 
  Ministerstvo zdravotnictví, Singapur
  Ministerstvo zdravotnictví, Čínská lidová republika
  Ministerstvo zdravotnictví, Nový Zéland
  Ministerstvo zdravotnictví, Peru
  Ministerstvo zdravotnictví, Rumunsko
  Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko
  Health Canada - Santé Canada, Kanada
  Ministerstvo zdravotnictví, Hongkong
  Ministerstvo zdravotnictví, Filipíny
  Ministerstvo zdravotnictví, Spojené království
  United States Department of Health and Human Services, Spojené státy americké

Odkazy 
 Ministerstvo zdravotnictví (Česko)
 Ministerstvo zdravotnictví (Slovensko) 
 Ministerstvo zdravotnictví (Singapur) 
 Ministerstvo zdravotnictví (Čínská lidová republika) 
 Ministerstvo zdravotnictví (Nový Zéland) 
 Ministerstvo zdravotnictví (Rumunsko) 
 Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí (Švédsko) 
 Health Canada 
 Ministerstvo zdravotnictví (Hongkong) 
 Ministerstvo zdravotnictví (Filipíny) 
 Ministerstvo zdravotnictví (Spojené království) 
 United States Department of Health and Human Services 

Zdravotnictví